Ciîstenke (în ) este localitatea de reședință a comunei Ciîstenke din raionul Simferopol, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Ciîstenke era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de tătară crimeeană (%) și ucraineană (%).

Note 

Ciiîstenke, Ciiîstenke
Ciiîstenke, Ciiîstenke, Simferopol
Ciiîstenke, Ciiîstenke, Simferopol, Crimeea